{{Административная единица
| Цвет1 = 
| Цвет2 = 
| Русское название = Лейк-энд-Пенинсула
| Оригинальное название = Lake and Peninsula Borough
| Страна = США
| lat_dir = N
| lat_deg = 58
| lat_min = 0
| lat_sec = 0
| lon_dir = W
| lon_deg = 156
| lon_min = 0
| lon_sec = 0
| region = US-AK
| уровень = 2
| Статус = боро
| Гимн = 
| Входит в = Аляску
| Включает = 
| Столица = Кинг-Салмон
| КрупныйГород = 
| КрупныеГорода = 
| Дата = 24 апреля 1989 года
| Глава = 
| Название главы = 
| Глава2 = 
| Название главы2 = 
| ВВП = 
| Год ВВП = 
| Место по ВВП = 
| ВВП на душу населения = 
| Место по ВВП на душу населения = 
| Язык = 
| Языки = 
| Место по населению = 16
| Плотность = 0,026
| Место по плотности = 19
| Национальный состав = эскимосы — 73,5 %белые — 18,8 %
| Конфессиональный состав = 
| Площадь = 85 270
| Место по площади = 5
| Максимальная высота = 
| Средняя высота = 99.

Достопримечательности 
 Алагнак — река, ежегодно меняющая своё русло и притоки
 Илиамна (крупнейшее озеро Аляски), Накнек (частично на территории боро) — озёра
 Аляскинский морской национальный заповедник — частично
 Национальный заповедник полуострова Аляска — частично
 Стратовулкан Чигинагак с кратерным  озером диаметром в 400 метров и глубиной в 105 метров
 Стратовулкан Янтарный, открытый лишь в 1979 году
 Национальный памятник природы и заказник Аниакчак
 Стратовулкан Аниакчак
 Национальный заповедник Бочарова — частично
 Озеро Бочарова
 Национальный парк Катмай — частично
 Национальный парк «Лейк-Кларк» — частично
 Озеро Кларк

См. также 
 Лейк — англоязычный топоним

Примечания

Ссылки 
 Подробные демографические данные по боро Лейк-энд-Пининсула на сайте quickfacts.census.gov
 Алеушианс-Ост: экономика, демография, преступность, здравоохранение и пр. на сайте city-data.com
 Лейк-энд-Пенинсула на сайте epodunk.com
 Образование в Лейк-энд-Пенинсула на сайте lpsd.com
 Карта боро — перепись населения США, 2000 на сайте ''labor.alaska.gov

Боро Аляски
Появились в 1989 году в США